Константин Тимофеевич Топчий (1900, Макеевка — 1961) — советский партийный деятель.

Биография 
В 1923 окончил Томскую военно-инженерную школу, а в 1932 — Донецкий горный институт. Работал на различных партийных, должностях в Донбассе, Харьковской и Полтавской областях. Был секретарем Оргбюро ЦК КП(б)У по Полтавской области. В июне 1938 назначен Председателем Верховного Суда УССР. 

Во время Великой Отечественной войны — заместитель председателя войск, трибуналов Юго-Западного, Сталинградского, Донского и Центрального фронтов. В 1943—48 (с перерывом с мая по ноябрь 1945, когда был первым секретарем Полтавского обкома партии) — снова председатель Верховного суда УССР. 

После увольнения с должности работал начальником Каменец-Подольского областного управления легкой промышленности, директором сахарного завода в г. Староконстантинов. Был депутатом Верховного Совета Украинской ССР 1-го (1938) и 2-го (1947) созывов.

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература 
 Чисников В. М. Высшие судебные органы Украины в лицах (1917—2001 гг). «Юридическим. вестник Украины», 2002, № 24;
 Копыленко Е. Л., Гончаренко В. Д., Зайчук Е. В. Становление и развитие Верховного Суда Украины. «Вестник Верх. Суда Украины», 2003, № 1. В. М. Чисников.

Ссылки 
 Юридическая газета
 Официальный сервер ВСУ (рубрика «Страницы истории судебных органов Украины / Биографии председателей Верховного Суда Украины»

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Первые секретари Полтавского обкома КП Украины
Председатели Верховного суда Украины